Ранчо ла Унион има више значења:

 Ранчо ла Унион, Ла Алондра (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Унион (Ел Салвадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику